Monsieur Beaucaire est un roman anglais de Booth Tarkington publié en 1900 et adapté plusieurs fois au théâtre et au cinéma :
 Monsieur Beaucaire, comédie romantique d'Evelyn Greenleaf Sutherland, créée le  au Comedy Theatre de Londres ;
 Monsieur Beaucaire, opérette « romantique » d'André Messager, créée sur un livret en anglais de Frederick Lonsdale et Adrian Ross le  au Prince's Theater de Londres, puis dans une version française d'André Rivoire et Pierre Veber le  au théâtre Marigny ;
 Monsieur Beaucaire, film américain de Sidney Olcott avec Rudolph Valentino, sorti en 1924 ;
 Le Joyeux Barbier (Monsieur Beaucaire)  , film américain de George Marshall, sorti en 1946.

Dans Monte-Carlo, film américain d'Ernst Lubitsch (1930), Jeanette MacDonald interprète plusieurs fragments d'un opéra intitulé Monsieur Beaucaire et composé spécialement pour le film par Leo Robin, Richard Whiting et W. Franke Harling.